58-й чемпионат СССР по тяжёлой атлетике прошёл с 22 по 31 июля 1983 года в универсальном спорткомплексе «Измайлово» в Москве. В нём приняли участие 155 атлетов, которые были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Турнир был проведён параллельно с соревнованиями по тяжёлой атлетике на VIII Спартакиаде народов СССР, в которых помимо советских спортсменов участвовали представители 20 зарубежных стран.

Медалисты

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). – М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7.

Чемпионаты СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионаты СССР в 1983 году
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве
Июль 1983 года
1983 год в Москве
Спорт в России в 1983 году
1983 год в тяжёлой атлетике